Евмед — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Евмед — отец Долона;
 Евмед — сын Меланта;
 Евмед — сын Геракла и одной из феспиад;
 Евмед — сын Гиппокоонта.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов